Sauerbrunnen ist Bezeichnung für bestimmte Wässer und ihre Brunnen:

generisch:
 Mineralwasser mit merklichem Kohlendioxid-Gehalt, auch Sauerwasser genannt, und solches schüttende Brunnen

speziell:
 Liebensteiner Sauerbrunnen, Mineralwasserquelle in Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Sauerbrunnen (Bad Soden), Mineralwasserbrunnen in Bad Soden am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Sauerbrunnen, Mineralwasserbrunnen im Ortsteil Blumenthal von Selb, Landkreis Wunsiedel, Bayern; siehe  Blumenthal (Selb)#Sauerbrunnen
 Sauerbrunnen (Ensch), Brunnen bei Ensch, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz; siehe Ensch#Sauerbrunnen
 Sauerbrunnen (Grebenroth), Brunnen in Grebenroth, Gemeinde Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Sauerbrunnen (Kleinengstingen), Brunnen auf der Schwäbischen Alb in Kleinengstingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Sauerbrunnen (Sauerthal), Brunnen in Sauerthal, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Sauerbrunnen im NSG Waldnaabtal ENE von Ödwalpersreuth, als Geotop ausgewiesene Quelle bei Ödwalpersreuth, Gemeinde Windischeschenbach, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Sauerbrunnen ist ein Ortsname:
 Sauerbrunnen (Leiningen), Dorf der Ortsgemeinde Leiningen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Sauerbrunnenbach
 Sauerbrunn